

Caratteristiche tecniche 
È un mediano.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 22 novembre 2012 in un match di UEFA Europa League perso 2-0 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 7 luglio 2017.

Note

Collegamenti esterni